Гилмер ():

Топонимы 
 
 Гилмер — тауншип в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Гилмер — город в штате Техас, США.

Люди 
 Гилмер, Джордж Рокингем — американский политик.